Сан Лукас Зокијапам има више значења:

 Општина Сан Лукас Зокијапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас Зокијапам (Сан Лукас Зокијапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику